Volante - componente do automóvel através do qual o seu condutor pode conduzi-lo
 Volante do motor (ou volante de inércia) - dipositivo circular que ajuda um motor a se manter em equilíbrio mantendo o sentido de rotação, e contribui para a redução das vibrações e dos esticões provocados pela explosão do carburante
 Volante (badminton) - objeto projetado por raquetes no badminton
 Volante (controle) - Tipo de controle utilizado em simuladores de direção e jogos eletrônicos de corrida
 Volante (futebol) (ou trinco, em Portugal) - no futebol, posição de ligação entre a defesa e o meio-campo
 Volante (loteria) - em certos locais, nome que se dá ao bilhete de loteria
 Associação Atlética Volantes - Uma agremiação esportiva de Mesquita, Rio de Janeiro.
 Volante (Tropa) - no nordeste brasileiro do século XIX e início do XX, tropas de voluntários civis temporários, provenientes de diversos estados da federação, comandados geralmente por um policial de carreira, e cujo objetivo era perseguir e combater cangaceiros.

Desambiguação